Nokia Arena ist der Name folgender Bauwerke:

 Menora Mivtachim Arena (Nokia Arena von 2003–2014) in Tel Aviv-Jaffa, Israel
 Nokia-areena in Tampere, Finnland